O Campeonato Moldavo de Futebol de 2018 (Romeno: Divizia Naţională) é a 28ª temporada da elite do futebol da Moldávia. A liga começará em 1 de abril de 2018 e terminará em novembro de 2018. Os jogos serão anunciados em março de 2018. O Sheriff Tiraspol é o defensor do título. O vencedor da liga nesta temporada ganhará um lugar na primeira fase de qualificação da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19, já o segundo é o terceiro colocados, ganharão um lugar na primeira fase da Liga Europa da UEFA de 2018–19.

Times

Tabela

Resultados 

Desporto na Moldávia em 2018